Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii album roku rock / pop-rock / rock (w tym hard, metal, punk).

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2015 roku wyróżnienie w tej kategorii powróciło do Fryderyków.

W 2022 roku kategoria ta została połączona z metalem pod nazwą album roku – rock / metal.

Lata 1994–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2020

Rok 2021

Rok 2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, rock
Rock